Wollin ist der Name folgender Orte:
 Wollin (Fläming), Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Wollin (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Wollin (Putgarten), Ortsteil der Gemeinde Putgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wollin (Randowtal), Wohnplatz der Gemeinde Randowtal im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wollin, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, Wolin (Stadt)
 Wollin, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, Wolinia

 Wollin bezeichnet:
 Wollin, Insel in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, Wolin
 Kloster Wollin, Zisterzienserinnen-Kloster, das vom 13. bis zum 16. Jahrhundert in der Stadt Wollin auf der Insel Wollin in Pommern bestand

Wollin ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Wollin (* 1989), deutscher Schauspieler
 Ulf Wollin (* 1944), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Volin
 Wolin (Begriffsklärung)